Þormóðr o Þormóður (del nórdico antiguo, significa Recio o Valiente), es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga. Latinizado también como Tormod.

Puede referirse a:

Vikingos 
 Þormóður Kolbrúnarskáld, escaldo de Islandia, siglo XI.
 Þormóður Þorkelsson, vikingo y Allsherjargoði de Islandia, siglo X.
 Þormóðr Trefilsson, escaldo de Islandia, siglo XI.
 Tormod Kark, esclavo noruego del jarl de Lade, Håkon Sigurdsson.

Literatura  
 Þormóðar þáttr, relato corto sobre la figura de Þormóður Kolbrúnarskáld.
 Tormod Haugen, escritor noruego.

Personajes 
 Þormóðr Torfason, anticuario islandés del siglo XVII.

Referencias 

Nombres escandinavos